K13, K-13, K.13 ou K XIII peut faire référence à :

Domaine militaire 
 HNLMS K XIII, un sous-marin de la Marine royale néerlandaise ;
 HMS K13, un sous-marin de classe K de la Royal Navy ;
 Vympel K-13, un missile air-air de l’URSS.

Musique 
 Sonate en fa majeur, K.13, une œuvre de Wolfgang Amadeus Mozart ;
 Sonate K. 13, une œuvre pour clavier du compositeur italien Domenico Scarlatti.

Autres 
 Nissan Micra K13, une automobile du constructeur japonais Nissan ;
 Autres maladies des lèvres et de la muqueuse buccale, d'après la classification internationale des maladies.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres